Mateusz Haratyk (ur. 27 maja 1998) – polski biegacz narciarski, zawodnik klubu NKS Trójwieś Beskidzka.

Życiorys 
Haratyk na zawodach międzynarodowych po raz pierwszy pojawił się w rywalizacji biegaczy narciarskich w ramach Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2015 rozgrywanego w Stegu w Liechtensteinie.

W sezonie 2015/2016 zadebiutował 12 grudnia 2015 roku w Pucharze Słowiańskim w biegach narciarskich w Szczyrbskim Jeziorze w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 18. miejscu. Najlepszą pozycję w zawodach tego cyklu zajął 3 i 4 marca 2018 w Wiśle, gdzie wygrał zawody w sprincie i na dystansie.

Haratyk został powołany na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 2016.

Na Mistrzostwach Polski w Biegach Narciarskich nie wywalczył żadnych medali. Najlepsze miejsce w tych Mistrzostwach to 4. lokata w sztafecie.

W Pucharze Świata zadebiutował 25 listopada 2018 w Ruce, uplasował się na 88. miejscu dystansie 15 km stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Haratyk nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Polscy biegacze narciarscy
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Urodzeni w 1998